

Geografia 
 Glen Urquhart – un glen, ovvero una valle, nell'Area amministrativa Highland della Scozia

Persone 
 Ann Urquhart (1949) – giocatrice di curling e dirigente sportiva britannica naturalizzata italiana
 Arthur Urquhart (...–1916) – naturalista neozelandese di origine scozzese
 Colin Urquhart (1940-2021) – predicatore evangelico britannico
 Cora Urquhart Brown-Potter (1857-1936) – attrice statunitense
 Drew Urquhart (1996) – cestista canadese
 Don Urquhart (1948-2011) – politico australiano
 Feargus Urquhart (1970) – autore di videogiochi e imprenditore statunitense
 Jane Urquhart (1949) – scrittrice e poetessa canadese
 Robert Urquhart (1901-1988) – generale britannico
 Thomas Urquhart (1611-1660) – scrittore scozzese

Personaggi letterari 
 Francis Urquhart – personaggio d'invenzione, protagonista della trilogia di Michael Dobbs (House of Cards, House of Cards 2: Scacco al re e House of Cards 3: Atto finale)

Pagine correlate 
 Urquhart – cognome di origine scozzese, nonché un toponimo proprio di quattro distinte località della Scozia, la più famosa delle quali è il Castello di Urquhart, sul Loch Ness